Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1946 года собрал 12 участников.

 — Рейнир Корнелис Келлер, 16 очков (по лучшему коэффициенту Коэфф.Бергера).

 — Пит Розенбург, 16 очков (по худшему коэффициенту Коэфф.Бергера).

 — Герт ван Дейк, 14 очков.

Результаты

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1946 год в шашках
1946 год в Нидерландах